Шир:

 Шир — традиционная английская административно-территориальная единица.
 Шир (Средиземье) — вымышленная страна, описанная в трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», а также других книгах, посвящённых миру Средиземья.

Персоналии 
 Шир, Гордон (род. 1971) — американский саночник.
 Шир, Карл Генрих (?—1869) — немецкий ориенталист.
 Шир, Корнелиус Лотт (1865—1956) — американский ботаник и миколог.
 Шир, Ронда (род. 1954) — американская актриса.
 Шир, Франтишек (род. 1914) — чехословацкий гребец.
 Шайр, Талия (род. 1946) — американская актриса.

Топонимы 
 Шир (Батна) — муниципалитет в провинции Батна, Алжире.
 Шир (гора) — гора в Смирныховском районе Сахалинской области
 Шир (река) — река в Смирныховском районе Сахалинской области, правый приток реки Орловка, течёт по правому и южному склонам одноимённой горы.

Примечания